Maria Jermolova - Russisch actrice
 Ermolova (inslagkrater) - inslagkrater op Venus, vernoemd naar bovenstaand persoon
 3657 Ermolova - planetoïde vernoemd naar bovenstaand persoon
 Alina Jermolova - Russisch turnster
 Zemfira Jermolova - Kazaks arts en hoogleraar